László Csiba ist der Name folgender Personen:

* László Csiba (Schriftsteller) (* 1949), deutscher Schriftsteller
 László Csiba (Mediziner) (* 1952), ungarischer Neurologe